Sporting Roosbeek was een Belgische voetbalclub uit Roosbeek. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 7781 en had geel-blauw als clubkleuren.

Geschiedenis 
Sporting Roosbeek werd opgericht op 1 mei 1972 en sloot zich bij de voetbalbond aan met stamnummer 7781. De club speelde tot 1988 in Vierde Provinciale waarna het eindelijk kon promoveren. Na één seizoen in Derde Provinciale werd men meteen kampioen. Sporting Roosbeek zou tot en met het seizoen 1995/96 in Tweede Provinciale blijven spelen, waarna het degradeerde. Na twee seizoenen in Derde Provinciale zakte men zelf terug naar het laagste niveau. Hier werd men echter meteen kampioen. In het seizoen 2007/08 kon opnieuw de promotie worden opgedwongen naar Tweede Provinciale. De club verbleef er maar één seizoen en degradeerde meteen weer. De club keerde pas terug naar Tweede Provinciale in 2013. Het kon hier twee seizoenen spelen om vervolgens terug te zakken naar Derde Provinciale.

Op 1 juli 2016 ging Sporting Roosbeek de fusie aan met VC Jong Neervelp (stamnummer 6386), een club uit de gelijknamige deelgemeente van Boutersem. Jong Neervelp werd opgericht op 18 juni 1960 en speelde zijn hele geschiedenis afwisselend tussen Derde en Vierde Provinciale. Beide clubs gingen verder onder het stamnummer van Sporting Roosbeek als Sporting Roosbeek-Neervelp. De fusieclub speelde de eerste drie jaren aan de top in Derde Provinciale, maar kon geen promotie afdwingen.

Uiteindelijk besloot men in 2018 om de krachten verder te bundelen en één grote Boutersemse club te creëren. Sporting Roosbeek-Neervelp ging opnieuw een fusie aan. Ditmaal met Verbroedering Boutersem. Deze club was aangesloten bij de voetbalbond met stamnummer 4839 en vond zijn start op 1 maart 1947. Het was de oudste nog bestaande voetbalclub uit Boutersem. De nieuwe fusieclub zou door het leven gaan als Boutersem United. Het stamnummer van Verbroedering Boutersem werd geschrapt.

Resultaten

Sport in Boutersem